Нюбридж може да се отнася за:

 Нюбридж, град в Ейре
 Нюбридж, град в Уелс